Фабра:

 Фабра — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. 
 Фабра, Игнацио (1930—2008) — итальянский борец греко-римского стиля, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Фабра, Пумпеу (1868—1948) — каталонский лингвист.
  (1906—2007) — немецкий футбольный тренер.
 Фабра, Франк (род. 1991) — колумбийский футболист, защитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии.